Monsun (, deutsch Jahreszeit) bezeichnet:
 Monsun, großräumige Luftzirkulation im Gebiet der Tropen und Subtropen
 Monsun (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1952 unter der Regie von Rod Amateau
 Monsun (Pferd) (* 1990), englisches Vollblutpferd
 Monsun (Schiffstyp), Semicontainerschiffstyp
 Bölkow 209 Monsun, zweisitziges Leichtflugzeug

Siehe auch:
 Gruppe Monsun, Gruppe deutscher U-Boote im Zweiten Weltkrieg
 Durch den Monsun, 2. Titel auf dem Debütalbum „Schrei“ der deutschen Band Tokio Hotel
 Monsoon

nl:Moesson